Aleksandr Jakovlev kan syfta på bland andra:

* Aleksandr Jakovlev (1863–1909), rysk entomolog
 Aleksandr Jakovlev (1886–1953), rysk skriftställare
 Aleksandr Jakovlev (1887–1938), rysk modernistisk målare
 Aleksandr Jakovlev (1906–1989), sovjetisk flygplanskostruktör
 Aleksandr Jakovlev (1923–2005), sovjetisk politiker